Gauchel ist 

 Gauchel (Windeck), ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis 

und der Familienname folgender Personen:

 Josef Gauchel (1916–1963), deutscher Fußballspieler
 Walter Gauchel (* 1956), deutscher Jazzmusiker